Раку има више значења:

 Раку (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Раку (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Раку (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији